

Geografia
Soli – arrondissement del Benin nel dipartimento di Zou
Soli – antica città della Cilicia, nel territorio dell'odierna Mezitli (Turchia)
Soli – antica città-regno dell'isola di Cipro

Musica 
Soli/Un bacio è troppo poco – singolo di Mina del 1965
Soli – singolo del 1977 di Lucio Battisti
Soli – album del 1978 dei Beans
Soli/Mi mancherà – singolo tratto dall'album
Soli –, album del 1979 di Adriano Celentano
Soli/Io e te – singolo tratto dall'album
Soli – singolo del 1982 di Drupi
Soli – singolo del 1994 di Massimo Di Cataldo
Soli – singolo del 2021 di Mecna

Persone
Agnese Soli (1987) – cestista italiana
Fabio Soli (1979) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano
Giuseppe Maria Soli (1747-1822) – architetto e pittore italiano
Ivo Soli (1898-1979) – scultore italiano
Pia Soli (1933-2017) – scrittrice, giornalista, storica della moda, fotografa italiana
Pio Soli (1847-1906) – architetto italiano